Dragon’s Back kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Dragon's Back (ås i Hongkong),

Sydafrika 

 Dragon's Back (ås i Sydafrika), KwaZulu-Natal, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar